

Cinema e Televisione 
Stranger in Town  – film del 1932 diretto da Erle C. Kenton
Stranger in Town  – film tv del 1998 diretto da Stuart Margolin

A Stranger in Town  – film del 1957 diretto da George Pollock
A Stranger in Town  – film del 1943 diretto da Roy Rowland

Avvocato insospettabile (Stranger in Town) – nono episodio della seconda stagione de L'ispettore Tibbs

Musica  
Stranger in Town  – singolo di Del Shannon del 1965
Stranger in Town  – album di Bob Seger & The Silver Bullet Band del 1978
Stranger in Town  – singolo dei Toto del 1984